Niemcy:
 Moritz – dzielnica miasta Zerbst/Anhalt

Szwajcaria:
 Sankt Moritz – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Maloja

Osoby:
 Carl Moritz – niemiecki architekt
 Christoph Moritz – niemiecki piłkarz
 Dirk Moritz – niemiecki aktor
 Friedrich Moritz – niemiecki lekarz
 Herbert Moritz – austriacki polityk
 Ludwig Alfred Moritz – brytyjski filolog
 Neal H. Moritz – amerykański producent filmowy

Zobacz też 
 Maurycy
 St. Moritz